General Conesa puede referirse a:

 General Conesa, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 General Conesa, localidad de la provincia de Río Negro, Argentina.